Черемисов Володимир Андрійович — російський воєначальник, генерал від інфантерії.
 Черемисов Микола Гаврилович — депутат Верховної Ради УРСР 7-9-го скликань.
 Черемисов Антоній — архієрей Російської православної церкви на спокої, колишній митрополит Орловський і Болховский.